Dunsch ist der Name von:

 Jürgen Dunsch (* 1948), deutscher Journalist
 Lothar Dunsch (1948–2013), deutscher Chemiker und Verleger
 Peter Dunsch, deutscher Karikaturist